Biologia
 DC. abreviació botànica d'Augustin Pyramus de Candolle
 Empreses
 DC Comics
 Douglas Aircraft Company
 Sega Dreamcast
 Gestió de dades
 Dublin Core
 Geografia
 Districte de Colúmbia, capital dels EUA
 Bogotà
 Historiografia
 dC Era cristiana
 Matemàtiques
 DC Sis-cents en numeració romana
 Música
 Da capo
 Política
 Demòcrates de Catalunya, partit polític català d'inspiració democristiana
 Democràcia Cristiana (Itàlia), partit polític italià d'inspiració democristiana